De CECAFA Cup 1975 was de 3e editie van de CECAFA Cup georganiseerd door de CECAFA (Confederation of East and Central Africa Football Association). Het toernooi duurde van 31 oktober tot en met 9 november 1975 en werd gehouden in Zambia. Kenia won het toernooi voor de eerste keer in de geschiedenis door in de finale Malawi, na strafschoppen (5–4), te verslaan.

Deelnemers

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finales

Finale

Externe link 
  Officiële website van de CECAFA
  CECAFA Cup 1975 op rsssf

Voetbal in 1975
Voetbal in Zambia
CECAFA Cup
Sportevenement in Zambia